Weckmann ist der Familienname folgender Personen:

 André Weckmann (1924–2012), elsässischer Schriftsteller
 Constancio Miranda Weckmann (* 1952), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chihuahua
 Jacob Weckmann (1643–1680), deutscher Organist
 Joachim Weckmann (* 1953), deutscher Unternehmer
 Kurt Weckmann (1895–1981), deutscher Offizier 
 Luis Jesús Weckmann Muñoz (* 1938), mexikanischer Botschafter
 Matthias Weckmann (~1616–1674), deutscher Komponist
 Niklaus Weckmann, Ulmer Bildschnitzer am Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert
 Peter Weckmann (* 1952), deutscher Politiker

Weckmann steht außerdem für:

 (7587) Weckmann, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ein Gebildebrot aus Hefeteig in Form eines Menschen, siehe Stutenkerl
Siehe auch:
Weckman
Wegmann